Eduardo Alonso (conjunto del nombre propio Eduardo y el apellido Alonso) puede referirse a:

 Eduardo Alonso Chillarón (2001-), jugador profesional de pádel español;

 Eduardo "Edu" Alonso Álvarez (1974-), futbolista español;
 Eduardo Alonso Colmenares (1820-1888), político español;
 Eduardo Alonso-Crespo (1956-), compositor argentino;
 Eduardo Alonso González (1944-), escritor español;
 Eduardo Alonso González (1962-), ciclista cubano (:w:fr);
 Eduardo Alonso Mendivil (1974-), político mexicano;
 Eduardo H. Alonso (1899-n/d), esgrimidor cubano - olímpico en los JJ.OO. de 1924 (:w:en);

en:Eduardo Alonso